Делурени има више значења:

 Делурени (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Делурени (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Делурени (Стоилешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Делурени (Јонешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Делурени (Ваља Маре), насеље у округу Валча у Румунији